

Лопатино — селище міського типу, Ленінський міський округ, Московська область
 Лопатино — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Лопатино — село, Лямбірський район, Мордовія
 Лопатино — присілок, Лямбірський район, Мордовія
 Лопатино — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Лопатино — село, Торбеєвський район, Мордовія